Mabuse steht für:

 Maubeuge, niederländischer Name der nordfranzösischen Grenzstadt

Personen:
 Jan Mabuse († 1532), niederländischer Maler
 Motsi Mabuse (* 1981), südafrikanische Tänzerin
 Otlile Mabuse (* 1990), südafrikanische Tänzerin
 Sipho Mabuse (* 1951), südafrikanischer Musiker

Werke:
 Dr. Mabuse, Roman- und Filmfigur des Luxemburger Schriftstellers Norbert Jacques
 Dr. med. Mabuse, deutsche Fachzeitschrift
 Mabuse (Comic), deutsche Comicserie (2000)